

Economia
 PROUT – teoria economica proposta dal filosofo indiano Prabhat Ranjan Sarkar

Persone
 Ebenezer Prout – musicologo, scrittore, insegnante e compositore inglese
 Eva Prout – attrice statunitense
 Kirsten Prout – attrice canadese
 William Prout – chimico britannico